The Arrival ist der Titel von:
 The Arrival (Album), Jazzalbum von Richard Wyands (1992)
 Originaltitel des Films The Arrival – Die Ankunft (1996)